Rycerz z przypadku (ang. Dwight in Shining Armor) – amerykański serial telewizyjny stworzony przez LeeAnne H. Adams i Briana J. Adamsa, wyprodukowany przez BYUtv i dystrybuowany przez Paramount Television na rynku międzynarodowym.

Amerykańska premiera serialu odbyła się 18 marca 2019 roku na antenie BYUtv. Polska premiera serialu odbyła się 10 maja 2021 roku na antenie Disney Channel.

16 lutego 2021 roku antena BYUtv potwierdziła, że serial zakończy produkcję po pięciu sezonach.

Opis fabuły 
Serial opowiada o współczesnym nastoletnim chłopaku o imieniu Dwight, który wpada do starożytnej, podziemnej komnaty. Znajduje tam Grettę – gotycką księżniczkę, która jest w magicznym śnie od tysiąca lat, i przypadkiem ją całuje, łamiąc tym samym zaklęcie, co budzi ze snu również nadwornego maga Gretty, Baldrica, jak i również dziesiątki średniowiecznych złoczyńców, i czyni z Dwighta jej rycerskiego obrońcę, dopóki wrogowie nie zostaną pokonani. Dwight nie tylko musi sobie poradzić w nowej roli, ale i też musi pomóc Gretcie przystosować się do życia w liceum.

Obsada 
 Sloane Morgan Siegel – Dwight
 Caitlin Carmichael – Gretta
 Joel McCrary – Baldric
 Danielle Bisutti – Wiedźma Hexela
 Evan Hofer – Chlodwig

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale dla dzieci i młodzieży
Seriale telewizyjne emitowane od 2019
Seriale telewizyjne zakończone w 2021